Unterfeichten ist der Name folgender Orte:

 Unterfeichten (Simbach), Ortsteil von Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Unterfeichten (Gemeinde Steinbach), Ortschaft von Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberfeichten